Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Generali Ladies Linz 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 10. bis 12. Oktober 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
2015